Regeringen Poul Nyrup Rasmussen har flere betydninger:

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I (1993-1994)
Regeringen Poul Nyrup Rasmussen II (1994-1996)
Regeringen Poul Nyrup Rasmussen III (1996-1998)
Regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)